Le Magnifique steht für:

 Le Magnifique – ich bin der Größte, französischer Spielfilm von 1973
 Le Magnifique (Oper), Oper von 1773